Змагання з боксу в чоловічій категорії до 64 кг на Європейських іграх 2019 у Мінську відбулися з 23 по 30 червня в Палаці Спорту в Уріччі.Участь взяли 29 спортсменів з 29 країн.

Результати

Посилання
 Результати боксу на Європейських іграх 2019 — 64 кг (чоловіки)

Примітки 

Чоловіки 64